Ponor je lahko:
 Ponor in požiralnik (vrsta kraškega odtoka)
Ponor Korenički (Hrvaška)
 Ponor, Knjaževac (Srbija)
 Ponor, Pirot (Srbija)
 Ponor, Cetingrad (Hrvaška)
 Ponor, Črna gora